Il BMW Open 2002  è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa.
È stata la ventinovesima edizione del BMW Open,
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2002.
Si è giocato a Monaco di Baviera in Germania, dal 29 aprile al 6 maggio 2002.

Campioni

Singolare 

 Younes El Aynaoui ha battuto in finale  Rainer Schüttler 6-4, 6-4

Doppio

 Petr Luxa /  Radek Štěpánek hanno battuto in finale  Petr Pála /  Pavel Vízner 6-0, 6-7 (4-7), 11-9

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 2002